Washingtonville désigne :

 Washingtonville, un village situé dans l'État de New York ;
 Washingtonville, un village située dans l'Ohio ;
 Washingtonville, un borough situé en Pennsylvanie ;

Homonymie de localités aux États-Unis